Villa Riva kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Villa Riva (kommun), Duarte, 
 Villa Riva (ort), Duarte,